Normania Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Normania Township (Minnesota)
 Normania Township (North Dakota)

Siehe auch:
 Normanna Township